Наби Авджи (; ) — турецкий писатель и политик. Занимал пост главного советника премьер-министра Реджепа Эрдогана.

Биография 
Родился 8 октября 1953 года. Отец Наби Авджи — Абдулла Авджи, мать — Хабибе.

Окончил Ближневосточный технический университет, имеет степень доктора философии, полученную в Анатолийском университете.

В 1974 году начал работать в министерстве культуры.

Читал лекции в Анатолийском университете. Занимал должность советника министра образования и премьер-министра. Вёл колонку в газете, также являлся помощником консультантом главного редактора.

В 2003 году Наби Авджи был назначен главным советником премьер-министра (на тот момент пост премьер-министра занимал Реджеп Эрдоган).

Входил в Совет Турции по научно-техническим исследованиям, занимал пост председателя турецкого национального комитета ЮНЕСКО.

24 января 2013 года был назначен на пост министра образования.

Личная жизнь 
Женат, пятеро детей.

Примечания 

Министры образования Турции
Выпускники Анатолийского университета
Преподаватели Стамбульского университета знаний
Доктора философии
Члены Партии справедливости и развития (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Министры культуры Турции
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва